Смоличи — название нескольких населенных пунктов в Белоруссии:

 Смоличи — деревня в Клецком районе Минской области.
 Смоличи — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Смоличи — деревня в Несвижском районе Минской области.